Dit is een lijst van advocaten-generaal bij het Hof van Cassatie van België.

Lijst 

Advocaten-generaal bij het Hof van Cassatie